Rhizophysidae är en familj av nässeldjur. Rhizophysidae ingår i ordningen Siphonophora, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rhizophysidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Rhizophysidae